El kobalos (pl. Kobaloi ) ( griego antiguo : Κόβαλος, plural: Κόβαλοι) era un duende de la mitología griega , una criatura traviesa aficionada a engañar y atemorizar a los mortales. Los kobaloi eran compañeros Dioniso y podían cambiar de forma como el dios disfrazado de Choroimanes-Aiolomorphos. Según un mito, robaron a Heracles mientras dormía, este os capturó en venganza pero se compadeció de ellos cuando los encontró divertidos. En una versión del mito, Heracles se los dio a la reina de Lidia Ónfale como regalo. Se pensaba que los kobaloi vivían en Eubea o cerca de las Termópilas. Los padres usaban cuentos de kobaloi para asustar a los niños para que se comportaran. 

Los mitos griegos describen a los kobaloi como "insolentes, ladrones, graciosos, ociosos, traviesos, gnomos enanos", y como "pequeños elfos divertidos y triviales" de naturaleza fálica. El término también significa "bribón insolente, bribón arrant" en griego antiguo, y se pensaba que tales individuos invocan espíritus kobaloi .  Las representaciones de kobaloi son comunes en el arte griego antiguo.

El kobalos está relacionado con otros dos duendes griegos: los kabeiroi (pigmeos con falos grandes) y los kerkopes. Los kobalos y kabeiroi llegaron a equipararse. Los clasicistas del siglo XIX propusieron que otros seres europeos pueden derivar de la creencia en kobaloi . Esto incluye espíritus como el boggart inglés del norte , el bogle escocés , el duende francés , el gobelino medieval, el kobold alemán y el Puck inglés .Asimismo, los nombres de muchos espíritus europeos pueden derivar de la palabra kobalos: en la versión en latín cobalus , luego posiblemente en francés como gobelino, el duende inglés y el coblyn galés .

Criaturas de la mitología griega
Duendes, gnomos y enanos